Ли, Билл (род. 1959) — американский предприниматель и политик.
  (род. 1928) — американский музыкант.
  (1929—1989) — актёр.
  — католический епископ Уотерфорда и Лисмора.
 Ли, Уильям (1563—1614) — английский священник и изобретатель.
  (род. 1973) — американский актёр.